45 км — железнодорожная платформа в деревне Горы Кировского района Ленинградской области. Находится в 45 километрах от Московского вокзала Санкт-Петербурга недалеко от реки Мга. На станции имеется два железнодорожных пути и две боковые платформы. На правую боковую платформу прибывают поезда, следующие по направлению к станциям Волховстрой-1, Невдубстрой, Будогощь. К левой боковой платформе подаются поезда, следующие на Московский, Ладожский и Финляндский вокзал. Рядом со станцией расположены многочисленные садоводства. В 2017 году старые платформы были обновлены на новые, также заменены заборы на платформах.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)